Kasari steht für:

 Kasari (Fluss), Fluss in Estland
 Kasari (Lääne-Nigula), Dorf in der Landgemeinde Lääne-Nigula, Estland
 Kasari, Gemeinde in Japan, jetzt Teil von Amami